Тамьян () — башкирский клан , в составе юго-восточных башкир.

Родовой состав 
Роды:
 БАШАЙ
 КУЯН
 МЕСЯГУТ
 МУЛЮТ
 ТАМЬЯН

Родовые подразделения: абзан, аю, ак суйыр, актабан, алюрзан, алкым, батман, баур, башмак, бейалэй, бешкэк, бураш, буттук, бугэз, бейэн, бурзян, бубыр, букый, бэбэлэш, бэпэнэ, думэй, сукты тюйгэс, ишэй, казах, казан, кайгул, кара, кара балтыр, карга, каракалпак, кара-табан, кара-тумыртка, кулуш, алама кулуш, кузян, куршэк, кухэп, куян, кыргыз, кырк тамга, малай, мукас, мурадым, мугюз, мышы, сарт-акнай, сирэусе, супелдэк, сыбар тумыртка, таз, тамьян, тартай, татар, таулы, тимяс, типтяр, туяк, туктубай, тюрэй, тузгалта, туп, тэвэш, унгэс, угуз, сарт, сарбай, хуна, халбер, шагман, шакман, шагыр, шамбы, шегрэй, шэкэр.

Анализ Y-DNA 
Часть протестированных тамьян — являются представителями гаплогруппы R1a, субклад R1a-Z2123.

Этноним 

С конца I тыс. н. э. до X века были известны под этнонимом «тама». Данный этноним встречается у башкиров, алтайцев, казахов, каракалпаков, киргизов, тувинцев и узбеков.

У булгарского хана Тат Угека был сын Тамьян.

Этническая история 
Предки тамьянцев в общей волне движения кочевников известны в Приаралье и далее в Северном Причерноморье. На рубеже I—II тыс. н. э. они направились в Приуралье, в верховья Демы и Ика.

После распада приазовской Великой Болгарии в IX в. усергане мигрировали на север, в Поволжье и Предуралье, где расселились в бассейне рек Ик и Дёма, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. В XII—XIII вв. племя тамьян ушли на юг и заняли земли по среднему течению реки Белой, устью реки Нугуш и верховью реки Сухайля, где подверглись влиянию кипчаков.

К XVIII в. земли тамьянцев соседствовали с территориями расселения племён бурзян, кыпсак, тангаур и юрматы. Племя входило в состав Союза семи башкирских племён.

Племя тамьян этнически восходит к монгольским племенам Алтая и Центральной Азии. На формирование тамьянцев оказало влияние их пребывание в среде иранских, угорских и тюрко-печенежских племён Приаралья, Причерноморья, Восточной Европы, позже — булгар.

Согласно Р. Г. Кузееву, тамьяны являются потомками монгольского племени туматов, ответвления баргутов. На территории проживания тамьянов и родственных им тангауров ранее существовала объединенная Тамьян-Тангаурская волость. Древнемонгольские истоки обоих племён подтверждаются довольно широкой распространенностью в юго-восточной Башкирии этнонимов тангаур и тамьян в их первоначальных формах: тангур (тангор) и тума.

Территория расселения 
Тамьянцы подразделялись на южных (по среднему течению Белой и в низовьях р. Нугуш) и северных (в верховьях Белой и в Зауралье).

В XIV веке большая часть племени тамьян переселилась в горно-лесные районы Башкортостана и расселилась в верховьях Белой.

Часть тамьянцев в XIV—XV веках мигрировала в Зауралье, в бассейны рек Большой Кизил и Малый Кизил. В конце XVI — начале XVIII вв. часть племени тамьян вернулась в долины рек Белая, Дёма, Нугуш и Уршак, а другая часть переселилась на юг, где были расселены по бассейнам рек Ток и Каралык.

После присоединения Башкортостана к России вотчинные земли племени составляли Тамьянскую волость Ногайской дороги. В начале XVIII века численность тамьянцев достигала более 21 тыс. чел.

В конце XVIII—XIX вв. земли тамьянцев входили в Бугурусланский, Верхнеуральский, Оренбургский и Стерлитамакский уезды, а в период кантонной системы управления — в 6-й, 7-й, 9-й и 12-й башкирские кантоны.

Ныне территория расселения племени тамьян входит в Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский, Мелеузовский, Туймазинский и Шаранский районы Башкортостана; Кувандыкский и Тоцкий Оренбургской области; Большечерниговский район Самарской области; Актанышский, Азнакаевский и Муслюмовский районы Татарстана.

На бывших вотчинных землях племени Тамьян расположен город Магнитогорск.

Известные тамьянцы 
 Кусюм Тюлекеев
 Акай Кусюмов
 Янышбай Кинзягулов

Литература 
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. Москва: Наука, 1974.
 Янғужин Р. З. Башҡорт ҡәбиләләре тарихынан. Өфө, 1995. // Янгужин Р. З. Из истории башкирских племён. Уфа: Китап, 1995.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 История башкирских родов. Т.32: Тамъян
 История башкирских родов. Т.32: Тамъян

Башкирские племена
История Оренбургской области
История Татарстана
История Самарской области
Этносы монгольского происхождения